port (wijn) of porto, een Portugese wijn
frankering van een poststuk
Porteren, een computerprogramma overzetten van het ene platform, naar het andere platform
portable software, een computerprogramma dat niet hoeft geïnstalleerd te worden
poort (computer) (Engels: port), een hardware- of netwerkpoort met betrekking tot computers
softwareportabiliteit, de herbruikbaarheid van software bij het veranderen van omgeving

Geografie
Port (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern
Port (Ain) in Frankrijk